Marie Antonie Leopoldina Toskánská (Maria Antonietta Leopolda Annunziata Anna Amalia Giuseppa Giovanna Immacolata Tecla; 10. ledna 1858, Florencie – 13. dubna 1883, Cannes) byla členkou Habsbursko-Lotrinské dynastie. Od roku 1881 do své smrti v roce 1883 sloužila jako abatyše Tereziánského ústavu šlechtičen na Hradčanech.

Život 
Arcivévodkyně Marie Antonie se narodila 10. ledna 1858 ve Florencii jako první dítě dědičného toskánského velkovévody Ferdinanda a jeho první manželky Anny Saské, jejímž byla jediným potomkem. Jejími prarodiči z matčiny strany byli král Jan I. Saský a Amálie Augusta Bavorská, dcera krále Maxmiliána I. Josefa Bavorského. Matka zemřela v roce 1859, když jí byl rok. Později toho roku nahradil její otec dědečka Leopolda II. na toskánském velkovévodském trůně. V roce 1860 bylo Toskánské velkovévodství anektováno Sardinským královstvím. Po anexi se rodina přestěhovala do Salcburku. V roce 1868 se otec znovu oženil s Alicí Bourbonsko-Parmskou.

V roce 1881 byla Marie Antonie císařem Františkem Josefem I. jmenována abatyší Tereziánského ústavu šlechtičen na Hradčanech. Byla také dámou první třídy řádu hvězdového kříže.

V Německu psala a publikovala práce pod pseudonymem Arno.

V listopadu 1882 se kvůli svému křehkému zdraví odstěhovala do Cannes, kde se usadila ve vile Félicie. Ve městě Cannes 13. dubna 1883 zemřela.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Habsbursko-lotrinská dynastie
Abatyše
Toskánské princezny
Rakouské princezny
Rakouské spisovatelky
Nositelé Řádu hvězdového kříže
Narození v roce 1858
Narození 10. ledna
Narození ve Florencii
Úmrtí v roce 1883
Úmrtí 13. dubna
Úmrtí v Cannes
Ženy